Кордофан:
 Кордофан - історична провінція Судану.
 Кордофан - плато в Африці.